Golea oder Goléa ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Goléa (1906–1980), Musikwissenschaftler und Kritiker
 Eugenia Golea (* 1971), rumänische Kunstturnerin
 Traian Golea (1917–2004), rumänischer Historiker

Siehe auch:
 El Golea, veralteter Name von El Meniaa in Algerien